GoW est un sigle qui peut désigner :
 Gears of War, un jeu de tir à la troisième personne ;
 God of War, un jeu vidéo d'action de type  ;
 GNU on Windows, le portage d'une centaine d'applications Open Source Unix sur Windows.

 Alan Gow (né en 1982), footballeur écossais ;
 David Gow, acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Dorothy Gow (1893-1982), compositrice anglaise ;
 Eleanor Gow, une femme d'affaires australienne, anciennement mannequin et actrice  ;
 Mary Gow (1851-1929), aquarelliste anglaise ;
 
 Yeun ar Gow (1897-1966), écrivain en langue bretonne.